El término chancho puede aplicarse a las siguientes acepciones:
Sus scrofa domestica, mamífero artiodáctilo doméstico.
Cerdo (astrología), signo de la astrología china.
Chancho, adjetivo, sinónimo de grosero, sucio, pervertido o con hábitos de gula, haciendo alusión al animal.
Chancho (juego de naipes), juego de naipes popular en Argentina.
Chancho, se refiere a la ficha del dominó cuyos ambos lados tienen el mismo número.
Chancho Bravo, se refiere a la ficha del dominó cuyos ambos lados tienen el mismo número.
 En Chile, nombre común para referirse a un eructo.

El término en diminutivo, "chanchito", también puede referirse a:

 Nombre común de los peces:
Congiopodus peruvianus, marino, también denominado "cacique". 
Cíclidos centro y sudamericanos de los géneros:
Amphilophus chancho, centroamericano.
Apistogramma,  también denominados "chanchita", "chucho" o "sietecolores".
Australoheros facetus,  también denominado "chanchita" o "palometa negra".
Cichlasoma,  también denominados "chanchita" o "sietecolores".
Crenicichla, también denominados "chanchita" o "cabeza amarga".
Gymnogeophagus,también denominados "chanchita" o "San Pedro".

 Nombre común de los crustáceos del suborden Oniscidea, "chanchito de tierra", también denominados "cochinillas de la humedad" o "bicho bolita".